Die Primera Division de Honor 2021/22 war die 43. Saison der höchsten äquatorialguineischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 24 Mannschaften teil, die zunächst in zwei Gruppen je zwei Mal gegeneinander antraten. Im Anschluss spielten die drei jeweils besten Mannschaften in einer Sechsergruppe je einmal gegeneinander und bestimmten so den Meister. Die Saison begann am 25. September 2021 und endete am 27. Mai 2022.

Meister wurde Deportivo Mongomo, die sich den Titel zum vierten Mal und erstmals seit 2010 sicherten.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Vorrunde

Región Continental

Región Insular

Endrunde

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Äquatorialguinea
Fußballsaison 2021/22